Situmorang ist der Familienname folgender Personen:

 Martinus Dogma Situmorang (1946–2019), indonesischer Geistlicher, Bischof von Padang
 Saut Situmorang (* 1966), indonesischer Schriftsteller
 Sitor Situmorang (1923–2014), indonesischer Schriftsteller